Die Saison 2017/18 war die 62. Spielzeit der Ekstraliga, der höchsten polnischen Eishockeyspielklasse, und die 82. Austragung der polnischen Eishockeymeisterschaft sein. Meister wurde zum dritten Mal in seiner Vereinsgeschichte der GKS Tychy.

Modus 
In der Hauptrunde absolvieren jede der elf Mannschaften insgesamt 22 Spiele. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhält jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime bzw. Shootout zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime bzw. Shootout gibt es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte. Die besten sechs Mannschaften nehmen direkt an den Playoffs um den Meistertitel teil. Die Mannschaften auf den Plätzen sieben bis zehn spielten in einer Pre-Playoff-Runde nach dem Modus „Best of Three“ zwei weitere Viertelfinalteilnehmer aus, während die Verlierer der Pre-Playoffs den Absteiger ausspielten. Das Team der Nachwuchsakademie des polnischen Verbandes Szkoła Mistrzostwa Sportowego musste – obwohl Letzter – nicht an dieser Ausscheidungsrunde teilnehmen.

In den Playoffs ab dem Viertelfinale und den Playouts werden die einzelnen Runden im Modus „Best of Seven“. Die beiden Verlierer der Halbfinals spielen im Modus „Best of Three“ den dritten Platz aus.

Mannschaften

Hauptrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, T = Tore, GT = Gegentore

Playoffs

Turnierbaum

Pre-Playoffs 
 Orlik Opole – Naprzód Janów 2:1 (12:5, 2:3, 4:2)
 PKH Gdańsk – Polonia Bytom 0:2 (2:3, 0:4)

Viertelfinale 
 GKS Tychy – Polonia Bytom 4:0 (8:3, 4:0, 3:1, 7:3)
 GKS Katowice – Orlik Opole 4:0 (5:0, 5:0, 8:2, 5:0)
 KS Cracovia – Aksam Unia Oświęcim 4:2 (9:2, 5:2, 1:4, 2:3, 4:1, 4:3 n. V.)
 Podhale Nowy Targ – JKH GKS Jastrzębie 4:3 (4:1, 2:0, 0:1 n. P., 2:4, 1:4, 4:3, 3:2 n. P.)

Halbfinale 
 GKS Tychy – Podhale Nowy Targ 4:1 (4:0, 3:1, 2:5, 3:2, 6:4)
 GKS Katowice – KS Cracovia 4:1 (5:3, 4:2, 3:4, 2:1 n. V., 4:1)

Spiel um Platz drei 
 KS Cracovia – Podhale Nowy Targ 0:2 (3:4 n. V., 4:5 n. P.)

Finale 
 GKS Tychy – GKS Katowice 4:1 (5:0, 6:0, 4:3, 5:2, 2:1 n. V.)

Playouts 
 PKH Gdańsk – Naprzód Janów 4:1 (5:4 n. V., 3:2, 2:1, 3:4 n. P., 1:0 n. V.)

Damit musste Naprzód Janów den Gang in die zweitklassige I liga antreten.

Weblinks 
 Offizielle Webseite der polnischen Eishockeyliga (polnisch)
 Statistik der Liga auf Hokej.net (polnisch)

Siehe auch 
 Polnischer Eishockeypokal 2017/18

2017
Eishockeysaison 2017/18